Dmitri Tolstoi ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Andrejewitsch Tolstoi (1823–1889), russischer Historiker und Staatsmann
 Dmitri Iwanowitsch Tolstoi (1860–1941), russischer Kunsthistoriker